Sexteto puede referirse a:

Música 
 Sexteto (música): agrupación musical formada por seis instrumentos o voces. Esta denominación también se aplica a una pieza musical escrita para ser interpretada por un conjunto de estas características.

Agrupaciones musicales
 Sexteto Habanero
 Sexteto Juventud
 Sexteto Mayor
 Sexteto Tango

Álbumes
 Sextet (álbum de A Certain Ratio): álbum de A Certain Ratio (1982)
 Sextet (álbum de Carla Bley): álbum de Carla Bley (1987)

Piezas musicales
 Sexteto de cuerda n.º 1 (Brahms)
 Sexteto de cuerda n.º 2 (Brahms)

Poesía 
 Sexteto (poesía): estrofa de seis versos.

Cine 
 Sextette (película): una película de 1978 protagonizada por Mae West, conocida en España como Seis maridos para Marlo.

Otros ámbitos 
 Sexteto de Soddy: en geometría es un collar de 6 esferas cada una tangente a sus dos vecinas más cercanas y a otras 3 esferas mutuamente tangentes.
 Sextete: en fútbol europeo consiste en ganar las seis competiciones oficiales que se disputan en un año natural.